A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1927-28 ban 12 csapat küzdött a bajnoki címért. Egymás után alakultak a profi csapatok, rövid időn belül számuk elérte a 36-ot, a Profi labdarúgó-szövetség beindította a II. osztály bajnokságát. Sok külföldön játszó magyar játékos tért haza, de szép számmal voltak külföldi játékosok is. Sokat erősödött a Ferencváros és a Hungária játékereje, mégis sokáig a Sabaria vezetett a bajnokságban.

1927-28 as profi liga második bajnokságát ismét a Ferencváros nyerte, ez már a tizenegyedik volt 1903-óta.

Kiesett az Attila, feljutott a Somogy FC.

A Ferencvárosé lett a Magyar labdarúgókupa is, a döntőben 5-1 re legyőzve az Attilát, az elődöntő két résztvevője az Újpest és a Hungária volt.
A kisebb profi klubok vajas kenyér túrákon vettek részt hogy növeljék a játékosok bevételét.
A Ferencvárosi TC nyerte a Közép-európai Kupát az SK Rapid Wien ellen 7-1 és 3-5, az FTC győzött 10-6-os összesítéssel.
Játszott egymással a profi és az amatőr válogatott, 10-2 re nyertek a profik, így eldőlt hogy a profi válogatott indul az 1928-as olimpián.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

A bajnokcsapat játékosai: Amsel Ignác (16), Takács I Géza (22), Hungler II János (22), Furmann Károly (22), Bukovi Márton (20), Obitz Gábor (21), Rázsó Izidor (20), Takács II József (22), Turay József (20), Szedlacsik Ferenc (22), Kohut Vilmos (22), Huber Rezső (6), Fröhlich Sándor (3), Toldi Géza (2), Berkessy Elemér (1), Sándor József (1).

Edző: Tóth Potya István

Díjak

Góllövő lista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok